Walcker ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Friedrich von Walcker (1830–1896), deutscher Theologe und Politiker
 Eberhard Friedrich Walcker (1794–1872), deutscher Orgelbauer
 Johann Eberhard Walcker (1756–1843), deutscher Orgelbauer
 Karl Walcker (1839–1909), deutscher Staatswissenschaftler und Ökonom
 Oscar Walcker (1869–1948), deutscher Orgelbauer
 Paul Walcker (1846–1928), deutscher Orgelbauer
 Werner Walcker-Mayer (1923–2000), deutscher Orgelbauer

Siehe auch:
 Walcker-Mayer
 Walker